В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Зіна Гаррісон і Лорі Макніл виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (чемпіонки)

 Еліз Берджін /  Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Алісія Молтон /  Бетсі Нагелсен (1-ше коло)
 Відсутня
 Мерседес Пас /  Ева Пфафф (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)